Милвоки бакси () су  амерички кошаркашки клуб из Милвокија, Висконсин. Играју у НБА лиги (Централна дивизија).

Историја клуба

Играчи

Пензионисани бројеви 
 1 Oskar Robertson, B, 1970-74
 2 Džunior Bridžman, K, 1975-84 i 1986-87
 4 Sidni Monkrif, B, 1979-89
 14 Džon Makgloklin,B, 1968-76
 16 Bob Lanir, C, 1980-84
 32 Brajan Vinters, B, 1975-83
 33 Karim Abdul-Džabar, C, 1968-75

Ostali značajni pojedinci 
 Rej Alen
 Vin Bejker
 Sem Kasel
 Dejl Elis
 Ti-Džej Ford
 Džej Hamfriz
 Ervin Džonson
 Toni Kukoč
 Moziz Malon
 Gari Pejton
 Riki Pirs
 Glen Robinson
 Tim Tomas

Спољашње везе 
 Службена страница 
 Статистика Бакса 
 Sports E-Cyclopedia 

Милвоки бакси
Кошаркашки клубови из Сједињених Америчких Држава
М